Hickox ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Hickox (* 1959), britischer Regisseur
 Douglas Hickox (1929–1988), britischer Regisseur
 Ed Hickox (Edwin William Hickox; * 1962), US-amerikanischer Baseballschiedsrichter 
 Edward J. Hickox (Edward Junge Hickox; 1878–1966), US-amerikanischer Basketballtrainer und -manager
 Emma E. Hickox (* 1964), britische Filmeditorin
 James D.R. Hickox (* 1965), britischer Regisseur
 Jamie Hickox (* 1964), britisch-kanadischer Squashspieler
 Richard Hickox (1948–2008), britischer Dirigent
 Sid Hickox (1895–1982), US-amerikanischer Kameramann